Frankrike har tävlat vid samtliga moderna spel. Dock ifrågasätts ofta medverkan vid olympiska sommarspelen 1904, då Albert Corays medverkan leds genom olika källor till antingen USA eller Frankrike.

Frankrike som värdnation 
Frankrike har varit värdnation vid fem tillfällen:
 Olympiska sommarspelen 1900 i Paris 
 Olympiska vinterspelen 1924 i Chamonix 
 Olympiska sommarspelen 1924 i Paris 
 Olympiska vinterspelen 1968 i Grenoble 
 Olympiska vinterspelen 1992 i Albertville

Medaljskörd 
Franska idrottare har vunnit totalt sjuhundrafemtien medaljer i olympiska sommarspelen, där fäktning och cykling är de grenarna som givit flest medaljer. I olympiska vinterspelen har Frankrike skördat 138 medaljer, främst inom den alpina skidåkningen.

Medaljtabeller

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspel

Medaljer efter sommarsport

Medaljer efter vintersport